Стабіліза́тор (від  — «незмінний, стійкий») — термін, що має такі значення:

Математика 
 Стабілізатор (у теорії груп) — стабілізатор множини за дією групи.

Техніка 
 Стабілізатор — прилад, пристрій для надання чомусь стійкості, сталого розташування, стану, для стабілізації якогось процесу, автоматичного підтримання заданого значення регульованої величини. Бувають зі зворотним зв'язком і без зворотного зв'язку. Див. також Регулятор. Розрізняють, наприклад:
 стабілізатор напруги;
 стабілізатор струму;
 стабілізатор обертання;
 стабілізатор поперечної стійкості тощо.
 Стабілізатор літального апарата — горизонтальна частина хвостового оперення літака, ракети та інших літальних апаратів, що забезпечує їхню поздовжню стійкість у польоті.
 Керований стабілізатор
 Стабілізатор — пристрій для забезпечення політної рівноваги деяких боєприпасів (бомб, ракет, снарядів).
 Стабілізатор — площина ззовні підводної частини борту судна для зменшення бортової хитавиці.

Хімія 
 Стабілізатор (у хімії) — хімічна речовина, що підвищує стійкість матеріалів (пластмаси, гуми тощо) до впливу факторів навколишнього середовища (антиоксиданти, інгібітори). Див. також Старіння матеріалів.
 Стабілізатор дисперсних систем — речовина, що знижує схильність дисперсної фази до коагуляції, уповільнює седиментацію. Стабілізаторами, напр., емульсій служать емульгатори.
 Стабілізатори у вибуховій справі — речовини, що додаються до складу вибухових речовин для збереження їх хімічної стійкості.

Див. також 
 Оперення стріли
 Оперення (авіація)

Посилання